Propp kan syfta på:

 Propp – i dagligt tal en utbytbar och ej förväxlingsbar säkring, se diazed-säkring
 Stickpropp – han-delen av ett elektriskt kontaktdon
 Diskpropp – för att försluta avloppsöppningen och förhindra vattnet i en diskho att rinna ut
 Blodpropp – ett tillstånd som orsakas av blodkoagulation inuti blodkärlen
Lungemboli –  blodproppar i artärer eller artärgrenar i lungan
Ventrombos –  blodpropp i vensystemet
Hjärninfarkt –  en skada i hjärnan orsakad av syrebrist, ofta på grund av en blodpropp
 Öronpropp – en typ av hörselskydd
 Glaspropp – en plugg för en karaff, se karaff
 Prop. – en förkorning i Sverige för proposition

Personer
 Vladimir Propp (1895-1970), rysk litteraturvetare